Lint bezeichnet:
 das Samenhaar der Baumwolle, siehe Baumwollfaser
 Lint (Programmierwerkzeug), ein Werkzeug zur statischen Code-Analyse
 Lint (Belgien), eine Gemeinde in Belgien

Lint ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:
 Charles de Lint (* 1951), kanadischer Fantasy-Autor und Musiker
 Derek de Lint (* 1950), niederländischer Schauspieler
 Jacinta van Lint (* 1979), australische Schwimmerin
 Jacobus van Lint (Jack van Lint; 1932–2004), niederländischer Mathematiker
 Louis van Lint (1909–1986), belgischer Maler
 Theo van Lint (* 1957), niederländischer Armenologe und Professor für Armenische Studien an der Universität Oxford
 Werner Lint (* 1978), österreichischer Handballspieler

Lint ist das Pseudonym von
 Hermann Levy (1881–1949), deutscher Ökonom

LINT steht für:
 Line Islands Time (entsprechend UTC+14), Zeitzone der Line Islands im östlichen Zentralpazifik, Inselstaat Kiribati
 Alstom Coradia LINT (Leichter innovativer Nahverkehrstriebwagen)

Siehe auch:
 Lindt
 Lind

Abkürzung